Charlotte de Brézé také známá jako Charlotte de Valois (asi 1446–1477), byla nemanželskou dcerou Karla VII. Francouzského. Její matkou byla králova milenka Agnès Sorel. Byla sestrou Marie de Valois (1444–1473) a Jany de Valois (* 1448) a nevlastní sestrou Ludvíka XI. Francouzského.

Život 
Navzdory okolnostem jejího narození byla Charlotte údajně velkou oblíbenkyní manželky jejího otce, královny Marie z Anjou.

Dne 1. března 1462 si Charlotte vzala Jakuba de Brézé. Byl to domluvený a politicky výhodný sňatek. Z tohoto manželství se narodilo pět dětí, včetně Ludvíka de Brézé, jehož druhou manželkou byla Diane de Poitiers, milenka Jindřicha II. Francouzského.

Charlotte byla zavražděna v noci ze 31. května na 1. června 1477 jejím manželem. Podezíral ji ze vztahu s jedním ze svých lovců, Pierrem de Lavergnem. Šarlota byla pohřbena v benediktinském opatství v Coulombs.

Odkazy

Reference

Literatura 
 

Francouzské šlechtičny
Levobočci francouzských panovníků
Francouzské osobnosti 15. století
Oběti vražd ve Francii
Úmrtí v roce 1477
Ženy